Макс Мария фон Вебер (, полное имя: Philipp Christian Maximilian Maria Freiherr von Weber; 29 августа 1822,  — 25 апреля 1881, ) — немецкий инженер и писатель.

Биография 
Сын композитора Карла фон Вебера, образование получил в Дрезденском политехникуме, работал при многих железных дорогах, в 1850—1875 г. занимал высокий пост в железнодорожном управлении Саксонии и Австрии.

Создал ряд больших технических трудов:
 «Technik d. Eisenbahnwesens» (1854);
 «Schale d. Eisenbahnwesens» (4-е издание 1885, перевед. на многие иностран. языки);
 «Telegraphen und Signalwesen d. Eisenb.» (1867);
 «Die Praxis, d. Baues und Betriebs d. Sekundärbahnen» (1873).
 «Nationalität und Eisenbahnpolitik» и др.

Вебер обладал и беллетристическим талантом (роман «Rolands Graalfohrt» и серия повестей). Им написана биография его знаменитого отца, композитора.

Библиография русских переводов 
 Общепонятное описание устройства железных дорог, их подвижного состава и управления ими, в историческом, техническом, административном и статистическом отношениях / Сочинение Вебера, инженера, корол.-сакс. советника при Министерстве финансов…; Перевод под руководством И. Вышнеградского. — Санкт-Петербург: торговый дом С. Струговщикова, Г. Похитонова, Н. Водова и К°, 1859. — VI, VIII, 431 с.; черт.; 18 см;

 Условия безопасности железнодорожного движения. Очерк барона М. М. фон-Вебер / Перевел с немецкого Н. В. Бернацкий. — Москва: типография В. Я. Барбей, 1880. — VI, 149 с.; 23 см;

 Исследование М. М. фон-Вебера о стрелках, укладываемых на железнодорожных путях острием против движения поездов. Из Zeitschrift des Oesterreichischen Ingenieur-und Architekten-Vereins за 1876 г / Перевел Н. П. Лосев, начальник 3 участка Николаевской железной дороги. — Санкт-Петербург: типография В. Киршбаума, 1880. — 15 с.; 31 см;

 Индивидуализация и усовершаемость железнодорожных устройств (Die Individualisirung und Entwickelbarkeit der Eisenbahnen) / Барон М. М. фон-Вебер; Перевод с немецкого под редакцией Н. В. Бернацкого. — Москва: типо-литография Н. С. Скворцова, 1880. — 33 с.; 26 см;

 Широкая или узкая колея? К вопросу о второстепенных железных дорогах / М. М. фон-Вебер; Перевел и дополнил инженер А. А. Абрагамсон. — Киев: типография И. Н. Кушнерева и К°, 1883. — 50 с.; 21 см;

 Зимняя ночь на паровозе. Рассказ М. Вебера. Перевод А. М.// журнал «Юный Читатель», № 24, 1906;

 Под поездом в ночь на Новый Год. Рассказ Макса Вебера. // журнал «Юный Читатель», № 24, 1906.

Примечания

Ссылки 
 

Инженеры Германии
Писатели Германии